Vermeerdering (heraldiek), een term voor toevoegingen aan een wapenschild
 Vegetatieve vermeerdering, een type ongeslachtelijke voortplanting